Pilogalumna är ett släkte av kvalster. Pilogalumna ingår i familjen Galumnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pilogalumna